Didn't It Rain – album di Songs: Ohia del 2002
Didn't It Rain – album di Hugh Laurie del 2013